Johannes Geel ist der Name folgender Personen:

* Johannes Geel (Politiker, 1825) (1825–1891), Schweizer Anwalt und Politiker (FL) 
 Johannes Geel (Politiker, 1854) (1854–1937), Schweizer Richter und Politiker (FDP)